Sandia Indijanci
Ostalo 
Sandia Heights, Novi Meksiko
Sandia Knolls, Novi Meksiko
Sandia Park, Novi Meksiko
Sandia, Texas
Pueblo of Sandia Village, Novi Meksiko
Sandia (gorje)
Planinska divljina Sandia
Sandia National Laboratories
Sandia (leptir)
Sandia, Kalifornija
Sandia, Peru
Mototrkalište Sandia
Vojna baza Sandia
Zračni tramvaj za vrh Sandije

Sandia znači na španjolskom lubenica.